L'organisation territoriale de l'Italie se composait, lors de la formation du Royaume d'Italie en 1861, de communes et de provinces. Des régions ont progressivement été créées, entre 1946 et 1970, d'abord pour contrer les revendications séparatistes de certaines zones à forte identité locale, puis pour fournir un cadre général adapté à la conduite de certaines politiques locales.

Au , l'Italie comporte :
 20 régions (regioni) : 15 de statut normal et 5 régions autonomes ;
 107 provinces (province) : 107 de statut normal et 2 provinces autonomes et une province statistique ;
  communes (comuni), qui peuvent s'associer (communautés de montagne par exemple).

Régions 
Les 20 régions italiennes sont :

Les régions constituent le deuxième niveau statistique européen en Italie (NUTS 2).

Provinces 

La province constitue le second niveau d'administration territoriale en Italie ; elle se situe entre la région et la commune.
Il existe 110 provinces mais 109 administrations provinciales.

Notes 
Province statistique (1)

Provinces autonomes (2)

Villes métropolitaines (14)

Les provinces constituent le dernier niveau statistique européen en Italie (NUTS 3).

Villes métropolitaines 

Les villes métropolitaines sont des collectivités territoriales créées en 2014 et centrées autour d'une grande ville, sur le modèle international de métropole urbaine, se substituant à leur province. Au , l'Italie en compte 15.

Communes 

L'Italie compte un peu plus de  de communes en 2020. Ce sont les collectivités territoriales locales de base d'après la constitution italienne. Ayant souvent fusionné pour rationaliser les moyens, elles sont souvent plus grandes et plus peuplées que les communes françaises.
Les communes composent le plus fin niveau statistique local européen en Italie (UAL).

Communautés de montagne 

Instituée par la région à laquelle elle appartient depuis 1974, cette entité territoriale est composée de communes de montagne et prémontagne et leur permet de valoriser la zone de montagne correspondant à travers des fonctions propres habituellement dévolues au niveau communal. On pourrait apparenter ces communautés de montagne aux communautés de communes françaises. On en compte plus d'une cinquantaine à travers toute l'Italie.

Sur le même modèle une petite vingtaine de communautés de colline (à ne pas confondre avec les communautés de vallée, autre type d' du Trentin autonome) ont vu le jour depuis 2000.

Communautés insulaires 

Depuis 2000, ces entités territoriales peuvent être établies dans des îles ou archipels d'Italie (sauf la Sicile et la Sardaigne) ; dans ce cas, elles ont les mêmes prérogatives que les communautés de montagne (cf supra).

Frazioni ou Hameaux 

Un  (anciennement fraction), ou encore hameau en vallée d'Aoste, est le nom de la subdivision habitée de la commune italienne, représentant un centre de vie. Un lieu-dit est le terme utilisé pour désigner son pendant inhabité.

Une commune peut décider de déléguer une partie de ses prérogatives à cet échelon (via un conseiller municipal désigné maire adjoint) qui devient donc le niveau administratif terminal, y compris sur certaines parties de droit public (jouissance de pâturages et bois,...). Ainsi son propre registre d'état civil peut y être maintenu indépendamment de celui de sa commune de rattachement. Un  peut représenter tout un village, avec son histoire et son identité propres, voire certaines anciennes communes n'ayant pas pu maintenir leur statut. Il existe de rares cas où ce  recouvre un territoire sur plusieurs communes.

Références

Liens externes 

  L'administration territoriale sur le site de l'Administration italienne.